Septopatella är ett släkte av svampar. Septopatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septopatella